M/S Star är en snabbfärja som trafikerar linjen Helsingfors-Tallinn för Tallink tillsammans med M/S Megastar och M/S Mystar. M/S Star började trafikera rutten 12 april 2007. M/S Star byggdes vid Aker Finnyards, Helsingfors, Finland. 

Fartygets gröna yttre målning är enligt Tallink ett sätt att framhäva fartygets miljövänliga aspekter och design.

Källor

Externa länkar 

Snabbfärjor
Fartyg byggda i Helsingfors
Fartyg i Östersjön
Fartyg sjösatta 2007